Unplugged (von englisch plug, „Stecker“; sinngemäß „nicht eingesteckt“) und bezeichnet:

 Akustikversion von Musik

Musikalben:

 Unplugged (Eric-Clapton-Album)
 Unplugged (Baze-Album)
 Unplugged (John-Corabi-Album)
 Unplugged Deluxe von Eric Clapton
 Unplugged (The Official Bootleg) von Paul McCartney

Weiteres:

 MTV Unplugged, Konzertreihe
 Unplugged: Leben Guaia Guaia, Dokumentarfilm
 Biria unplugged, ein Fahrrad-Modell